Al-Mansur bi-L·lah al-Qàssim ibn Alí al-Iyaní, imam zaidita del Iemen, 993-1002
 Al-Mansur bi-L·lah Abd-Al·lah ibn Hamza ibn Sulayman ibn Hamza, imam zaidita del Iemen 1187/1188-1217)
 Al-Mansur bi-L·lah al-Qàssim ibn Muhàmmad, imam zaidita del Iemen, vers 1600-1620
 Ismaïl al-Mansur bi-L·lah, califa fatimita (946-952)